Nikolaus von Griechenland ist der Name folgender Personen:

 Nikolaus von Griechenland (1872–1938), griechischer Adeliger, Prinz von Griechenland
 Nikolaus von Griechenland (Nikolaos; * 1969), Sohn von König Konstantin II. (Griechenland)